Breitschwert ist:
 eine moderne umgangssprachliche Bezeichnung für eine mittelalterliche Schwertform, siehe Ritterschwert
 in Anlehnung ans Englische broadsword die Bezeichnung einer frühneuzeitlichen Schwertform, siehe Korbschwert

Breitschwert, Breitschwerd oder Breitschwerdt ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Breitschwerdt (* 1945), deutscher Künstler 
 Franz Eberhard von Breitschwert (* 1804 + 1858), Pfarrer in Mühlhausen am Neckar
 Klaus Dieter Breitschwert (* 1943), deutscher Politiker (CSU)
 Werner Breitschwerdt (1927–2021), deutscher Manager und Ingenieur